Todtenhausen bezeichnet:

 Todtenhausen (Minden), Stadtteil von Minden, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Todtenhausen (Elbenberg), Dorfwüstung bei Elbenberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Manfred Todtenhausen (* 1950), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Todenhausen